Osoby o tym nazwisku:
 Jan Gołaski – polski szlachcic, poseł na Sejm
 Janusz Gołaski – polski geodeta i kartograf